Olaszország
Monasterolo Casotto, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Monasterolo del Castello, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Monasterolo di Savigliano,  település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében